Mauley ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Mauley (um 1281–1314), englischer Ritter und Höfling

Siehe auch:
 Rupert Ponsonby, 7. Baron de Mauley (* 1957), britischer Politiker (Conservative Party)
 Baron de Mauley, britischer Adelstitel
 Maulay (Begriffsklärung)